L’avenue François-Mitterrand est un odonyme français présent dans plusieurs communes :
 Aixe-sur-Vienne
 Ambazac
 Argentat
 Armissan
 Arques
 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 Strasbourg
 Metz

Nommé en hommage à François Mitterrand